Javorski potok je ime več potokov:
 Javorski potok (Dobrunjščica), pritok Dobrunjščice;
 Javorski potok (Meža), pritok reke Meže;
 Javorski potok (Želimeljščica), pritok Želimeljščice.

Glej tudi:
 Javorska reka, prav tako pritok potoka Dobrunjščica.